Баталёр (от  — виночерпий) — флотский нестроевой нижний чин в Российской империи и республике, а также флотская воинская должность в РСФСР, СССР и Российской Федерации.

В российском флоте баталёры ведают вещевым, денежным и пищевым довольствием личного состава подразделений военно-морского флота (кораблей и береговой службы).

История 
Специальный унтер-офицерский чин нестроевого состава «баталёр» () был введён в Российском императорском флоте (РИФ) в начале  . Тогда же был введён чин «унтер-баталёр» () рангом ниже, а также «баталёрский юнга»

Чин «баталёр» предназначался для военнослужащих унтер-офицерского состава, исполнявших обязанности помощников судовых комиссаров по заведованию денежным довольствием, провиантом и обмундированием . В ведении баталёра мог находиться унтер-баталёр или баталёрский юнга из матросов, не прошедших специального курса . В разных вариациях чин баталёр просуществовал до 1917 года, и был упразднён после Октябрьской революции.

В начале  в Российском императорском флоте для баталёров были установлены следующие специальные военные чины нестроевого 
 старший баталёр — соответствовало чину кондуктор строевого состава;
 баталёр  — соответствовало чину боцманмат строевого состава;
 баталёр  — соответствовало чину квартирмейстер строевого состава.

Согласно «Своду морских постановлений» РИФ, баталёрские чины предназначались для нестроевых унтер-офицеров флота, заведовавших продовольственным и вещевым снабжением экипажей кораблей и береговых флотских команд. Баталёрами на русском императорском флоте становились путём прохождения избираемыми для этой цели матросами (в течение шести зимних месяцев) курса обучения в особой «школе писарей и содержателей», по окончании которой нижний чин, успешно сдавший экзамены, получал право на производство в баталёры , которые в течение своей службы могли быть повышены в баталёры . Далее на общих для кондукторов флота основаниях они производились в старшие баталёры —  Претендент на должность баталёр избирался (представлялся) ревизором и утверждался командиром флотской части.

В РККФ РСФСР, ВМС РККА и ВМФ СССР одноимённая воинская должность до 1943 года относилась к младшему начальствующему составу, затем (как и впоследствии в ВМФ России) — к сержантскому и старшинскому составу.

Примечания

Литература 
 
 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил Российской империи
Военно-морские звания
Военно-морские должности